Алла Кудрявцева і Анастасія Родіонова були чинними чемпіонками, але цього разу вирішили не брати участі.

Сюй Іфань і Чжен Сайсай виграли титул, у фіналі перемігши пару Дарія Юрак і Ніколь Мелічар з рахунком 6–2, 3–6, [10–8].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Draw

Tianjin Open, парний розряд
2015